Por Hüttlingen pode estar à procura de:
 Hüttlingen - um município na região administrativa de Estugarda , estado de Baden-Württemberg, na Alemanha;
 Hüttlingen - uma comuna no cantão de Turgóvia, na Suíça.

Desambiguação